Ikke at forveksle med Selvstændighedspartiet (1907-27)
Selvstændighedspartiet (islandsk: Sjálfstæðisflokkurinn) er et konservativt islandsk politisk parti. Partiet blev stiftet 1929 af tidligere konservative og liberale politikere, der alle havde en fortid i det i 1924 opløste Borgerpartiet. 

Selvstændighedspartiet er stærke tilhængere af Islands medlemskab af NATO, men er imod islandsk EU-medlemskab. I 2014 brød partiets EU-venlige liberale fløj ud og dannede to år senere partiet Reform, hvilket har givet Selvstændighedspartiet en mere entydig konservativ profil. 

Partiets grundideer er at sikre et selvstændigt frit Island som udvikles af individernes frie tanker og handlinger, privatisering, lave skatter, mindre offentlige udgifter, liberalisering af kapitalmarkedet og afskaffelse af statsstøtte.

Siden Island blev en republik i 1944 har partiet fået mellem 23-40 % af stemmerne og har været i regering trefjerdedele af tiden, dog altid sammen med andre partier. 

I øjeblikket deltager Selvstændighedspartiet i en bred koalition hen over midten med Venstrepartiet - De Grønne og Fremskridtspartiet i hvilken partiets nuværende formand Bjarni Benediktsson er finansminister.

Partiledere

Valghistorik
Altingsvalg 1946–2017

Eksterne henvisninger 

 XD.is – Officiel hjemmeside

Politiske partier i Island
Konservative partier